Ramallah to:

 Ramallah – miasto w Palestynie
 Ramallah – grupa muzyczna z USA